Sidrolândia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Sidrolândia (ort), Mato Grosso do Sul, 
 Sidrolândia (kommun), Mato Grosso do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar